Tower City (Dakota del Nord)
 Tower City (Pennsilvània)